Fibulotaeniella är ett släkte av svampar. Fibulotaeniella ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Fibulotaeniella